Fred Vinson ist der Name folgender Personen:

* Fred Vinson (Basketballspieler) (Frederick O’Neal Vinson; * 1971), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer 
 Fred M. Vinson (Frederick Moore Vinson; 1890–1953), US-amerikanischer Politiker